
Molekulska formula -{C9H18O2}- se može odnositi na:
 Etil heptanoat
 Nonanska kiselina
 Pentil butirat
 Propil heksanoat